Berenice (del macedonio antiguo Βερενίκη [Berenikē], ‘portadora de la victoria’) hace referencia a varios artículos:

Astronomía 
 (653) Berenike, un asteroide descubierto en 1907.
 Coma Berenices o Cabellera de Berenice; una constelación.

Obras literarias o musicales 
 Berenice (cuento), relato breve escrito por Edgar Allan Poe.
 Berenice (cuento), relato breve escrito por Andrés Caicedo.
 Bérénice (ópera), ópera de Albéric Magnard basada en la obra de Jean Racine.
 Berenice (obra), libro escrito por Tessa Korber.
 Berenice (ópera), ópera de George Frideric Handel.
 Berenice (teatro), tragedia escrita por el dramaturgo francés Jean Racine.
 Berenice (poesía), libro de poemas de la poetisa argentina Olga Orozco.
 Berenice (poesía), libro de poemas del poeta español Jesús Urceloy.

Personas 
Berenice (nombre propio)
 Berenice Gómez, periodista venezolana.
 Princesas judías 
 Berenice (hija de Herodes Agripa I), hija del rey de Judea.
 Berenice (hija de Salomé), hermana de Herodes el Grande.
 Reinas 
Reinas de las dinastías de los Ptolomeos y Seléucidas en Cirenaica y Egipto:
 Berenice I de Egipto,  esposa de Ptolomeo I.
 Berenice II de Egipto, hija de Magas de Cirene y esposa de Ptolomeo III.
 Berenice III de Egipto, hija de Ptolomeo IX. Inicialmente se casó con Ptolomeo X, y luego con Ptolomeo XI.
 Berenice IV de Egipto, hija de Ptolomeo XII y hermana mayor de Cleopatra.
 Berenice Sira, hija de Ptolomeo II y esposa del monarca Antíoco II Teos de la dinastía Seléucida.
 Laodice de Capadocia, llamada también Berenice.

 Topónimos 
 Berenice, antigua colonia griega en Libia, situada en la actual Bengasi, y que antes de llamarse Berenice se había llamado Evespérides.
 Berenice Panchrysos, colonia y poblado minero ptolemaico en el desierto nororiental de Sudán.

 Puertos antiguos en el mar Rojo 
 Berenice Troglodytica, antigua ciudad portuaria en el mar Rojo de época ptolemaica.
 Berenice Epideires, cercano a la boca del mar Rojo.

 Además 
 Berenice arguta, género monotípico de plantas de la familia de las campanuláceas.
 Berenice (cohete)''', serie de cohetes experimentales franceses.